La Coupe du monde d'échecs 2021 est la onzième coupe du monde d'échecs mixte organisée sous l'égide de la Fédération internationale des échecs (FIDE). C'est un tournoi d'échecs individuel à élimination directe qui est joué entre le 10 juillet et le 5 août 2021 dans la ville russe de Sotchi.

Le tournoi est remporté par le Polonais Jan-Krzysztof Duda qui bat le champion du monde en titre Magnus Carlsen en demi-finale et le Russe Sergueï Kariakine en finale. Les deux joueurs occupant la première et deuxième place à la fin du tournoi (les deux finalistes) sont qualifiés pour le tournoi des candidats de 2022. Les six joueurs qui les suivent au classement général (éliminés en quart de finale ou en demi-finale) se qualifient pour le Grand prix FIDE de 2022, hormis le champion du monde en titre, ou s'ils se qualifient pour les candidats d'une autre manière.

Organisation 

Le tournoi regroupe  dont  qui s'affrontent dans un tour préliminaire. Les  du premier tour sont rejoints au deuxième tour par les cinquante meilleurs joueurs au classement Elo.

Participants 
Les joueurs qualifiés pour la coupe sont :

Sauf indication contraire, tous les joueurs possèdent le titre de grand maître international. Les participants sont classés en fonction de leur classement FIDE de juin 2021. Pour la première fois, un format hybride d'échecs en ligne sous la supervision d'un arbitre a été autorisé à faire partie du processus de qualification, en raison des difficultés causées par la pandémie de COVID-19 dans l'organisation des compétitions.

Remplacements 
Joueurs ayant refusé de participer et leurs remplaçants :
  (WC) →  (R). Radjabov a déjà une invitation pour le Tournoi des candidats 2022.
  (WC) →  (R). Ding Liren ne participe pas à cause des restrictions de voyage de la Chine dues au COVID-19, et aussi parce qu'il s'était engagé à jouer dans un tournoi chinois.
  (U20) →  (R)
  (WWC) →  (R)
  (R) →  (R). Nepomniachtchi se prépare pour le match du Championnat du monde d'échecs 2021 contre Carlsen.
  (R) →  (R). Raisons COVID-19.
  (R) →  (R)
  (R) →  (R). Wang Hao s'est retiré de la compétition d'échecs.
  (R) →  (R). Anand s'était déjà engagé à jouer le Tournoi d'échecs de Dortmund entre le 10 et le 18 juillet.
  (AS) →  (AS)
  (ER) →  (ER)
  (ER) →  (ER)
  (E) →  (E)
  (Z1.10) →  (Z1.10)
  (Z3.6) →  (Z3.6). Kuybokarov s'est retiré en raison des restrictions de voyage en Australie dues au COVID-19.
  (Z3.5) → un nominé présidentiel supplémentaire (PN)
  (Z3.5) → un nominé présidentiel supplémentaire (PN)

En outre, six fédérations (Bosnie-Herzégovine, Chine, Japon, Corée du Sud, Pérou, Vietnam) n'ont pas désigné de joueur. En raison de cela et des deux retraits de la zone 3.5, le nombre de nominés présidentiels (PN) est passé de quatre à douze, les huit supplémentaires étant :
 (PN)
 (PN)
 (PN)
 (PN)
 (PN)
 (PN)
 (PN)
 (PN)

Dotations

Tableau final

Tours 1 à 4

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Section 9

Section 10

Section 11

Section 12

Section 13

Section 14

Section 15

Section 16

Notes et références

Notes 

Coupe du monde d'échecs
Sport en Russie en 2021
Tournoi d'échecs en Russie